Леус — фамилия. Известные носители:

 
 Леус, Дмитрий Михайлович (1913—1977) — советский художник, дипломант многих выставок в СССР и за рубежом, начинал свою деятельность в городе Перевальске Луганской области.
 Леус, Никифор Кондратьевич (1855 — после 1917) — член III Государственной Думы от Харьковской губернии, крестьянин.
 Леус, Павел Андреевич (род. 1978) — литовский футболист, вратарь. Был членом национальной сборной Литвы.
 Леус, Элла Владимировна (род. 1964) — украинский прозаик и драматург, беллетрист.